Hogar, dulce hogar puede hacer referencia a:

 Hogar dulce hogar, una serie de televisión mexicana.
 Hogar, dulce hogar, una serie de televisión uruguaya
 Hogar, dulce hogar, una película Argentina.
 Hogar, dulce hogar, una película estadounidense de 1914.
 Hogar, dulce hogar, programa argentino de televisión.